Виктор Ганчев може бити:

 Виктор Ганчев (глумац), бугарски глумац
 Виктор Ганчев (фудбалер) (рођен 1999), бугарски фудбалски голман